Вилијам Даглас може да се односи на:

 Вилијам О. Даглас (1898-1980)
 Вилијам Х. Даглас (1853-1944)